Села:
 Стовпин — Львівська область, Золочівський район
 Стовпин — Рівненська область, Рівненський район